

Cinema
Gideon – film del 1999

Geografia
 Stati Uniti d'America
Gideon – città della contea di New Madrid, Missouri
Gideon – CDP della contea di Cherokee, Oklahoma

Musica
Gideon – gruppo musicale christian metal statunitense
Gideon – album di Kenny Rogers del 1980

Onomastica
Gideon – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Gedeone

Personaggi
Gideon – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Gideon – Computer quantistico e personaggio dei fumetti DC Comics e delle serie TV The Flash e Legends of Tomorrow
Gideon – personaggio della serie televisiva Streghe
Jason Gideon – personaggio della serie televisiva Criminal Minds

Teatro
Gideon – opera teatrale di Paddy Chayefsky del 1961